Вестманланд (Västmanland):
 Вестманланд (лен) — лен в современной Швеции
 Вестманланд (провинция) — историческая провинция в Швеции